МГПИИЯ — Минский государственный педагогический институт иностранных языков, называемый теперь Минский государственный лингвистический университет;
 МГПИИЯ — Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза, называемый теперь Московский государственный лингвистический университет.

См. также 
Педагогический университет